Юзеф Пара (, 1 июля 1922 — 9 ноября 2020) — польский актёр театра, кино и телевидения, также театральный режиссёр.

Биография 
Юзеф Пара родился 1 июля 1922 года в д. Воякова в окрестности города Бжеско. Дебютировал в театре в 1947 г. Актёрское образование получил в Государственной высшей театральной школе в Кракове, которую окончил в 1949 году. Актёр театров в Катовице, Бельско-Бяла, Вроцлаве и Варшаве. Выступал в спектаклях «театра телевидения» в 1958—1986 гг.

Является автором мемуаров, опубликованной в 1998 году издательством Силезия.

Умер 9 ноября 2020 года. Похоронен в семейной могиле на Раковицком кладбище в Кракове

Избранная фильмография

Признание 
 1954 — Государственная премия ПНР 3-й степени.
 1972 — Награда Министра культуры и искусства ПНР.
 1972 — Золотой крест Заслуги.
 1977 — Кавалерский крест ордена Возрождения Польши.
 1998 — Командорский крест ордена Возрождения Польши.
 2007 — Золотая медаль «За заслуги в культуре Gloria Artis».

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте filmpolski.pl
 Фотографии на сайте fototeka.fn.org.pl

Родившиеся в Малопольском воеводстве
Выпускники Государственной высшей театральной школы в Кракове
Лауреаты Государственной премии ПНР